

События 
 «Очищение» Делоса Писистратом.
 Фокейцы покинули свой город, захваченный персами. Они переселяются в Элею (к югу от Посидонии).
 543—491 — Царь индийского царства Магадха Бимбисара. Завоевание Ангу.
 Основание города Коломбо на Шри Ланке (Цейлоне).
 традиционно считается годом паринирваны основателя буддизма Будды Сиддхартхи Гаутамы Шакьямуни.

Китай 
 30-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 В первую луну чуский посол Вэй Пи прибыл в Лу.
 цайский князь Цзин-хоу взял для сына-наследника Баня княжну из Чу, но сошёлся с ней сам. В четвёртую луну наследник убил князя и сам взошёл на престол (Лин-хоу, эра правления 542—531). В десятую луну цайский Цзин-гун был похоронен.
 В пятую луну, в день цзя-у сгорела столица Сун. Умерла сунская княгиня Бо-цзи. В шестую луну луский сановник Шу-гун поехал в Сун на похороны княгини Гун-цзи.
 В пятую луну чжоуский ван казнил своего младшего брата Нин-фу, сын вана Хя бежал в Цзинь.
 В Чжэн княжичи боролись за благосклонность князя, и стали убивать друг друга. Они хотели убить и сановника Цзы-чаня, но княжич Цзы-чэн остановил их. Первый советник Цзы Пи решил назначить Цзы-чаня на свой пост. Сначала Цзы-чань и Цзы-ши заключили договор с Цзы-си, затем князь заключил договор со всеми дафу, а потом у ворот Шичжилян был заключён договор с го-жэнь (горожанами). Сановник Бо Ю, не участвовавший в договорах, погиб. чжэнский Лян-сяо бежал в Сюй, а когда вернулся, чжэнцы убили его в шестую луну.
 В десятую луну послы Цзинь, Ци, Сун, Вэй, Чжэн, Цао, Цзюй, Чжу, Тэн, Се, Малого Ци и Малого Чжу встретились в Чань-юань и обсуждали пожар в Сун, решили отправить помощь.

См. также

Примечания